

Patronymes 
 Dave Attwood (1987-), un joueur de rugby à XV
 David Attwood (né en 1952), réalisateur britannique
 Paul Attwood
 Richard Attwood (1940-)
  (1897–1965)
 Terri Attwood (1959), mathématicienne et informaticienne britannique
 Thomas Attwood (1765-1838), compositeur britannique
  (vers 1733-1775)
 Tiffany Estrella Attwood 
 
 Tony Attwood (né en 1952), psychologue

Toponymes

Source de la traduction